Osoby o tym nazwisku:
 Anastasios Metaksas – grecki architekt i strzelec
 Joanis Metaksas – grecki polityk prawicowy i generał